Somersault (Chicane), muziekalbum van Chicane uit 2007
 Somersault (film), Australische film uit 2004